Fotinos () steht für:
 Fotinos (Rethymno), Ortsteil von Armeni (Rethymno) auf Kreta, Griechenland

Fotinos ist der Famienname folgender Personen:

 Dionysios Fotinos (1777–1821), griechischer Historiker, Musikpädagoge, Komponist liturgischer Musik und osmanischer Beamter

 Georgios Fotinos (1876–1961), griechischer Dermatologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Photinus
 Photios (Stiefsohn des Belisar) († 578/582), byzantinischer Militär, Diplomat und Abt in Jerusalem